Staré Město (Tsjechisch voor Oude Stad) is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Staré Město (okres Bruntál), gemeente in okres Bruntál
 Staré Město (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Staré Město (okres Šumperk), stad in okres Šumperk
 Staré Město (okres Uherské Hradiště), stad in okres Uherské Hradiště
 Staré Město (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek
 Staré Město pod Landštejnem, gemeente in okres Jindřichův Hradec

Daarnaast is het de Tsjechische naam van de Oude Stad van Praag.